El nombre Miguel Peña puede referirse a:

 Miguel Á. Peña Agüeros (1964-), escritor español.
 Miguel Á. Peña Cáceres (1960-), ciclista español.
 Miguel Á. Peña Sánchez (1960-), político mexicano.
 Miguel Peña Moral (1897-1969), atleta español.
 Miguel Peña Páez (1781-1833), político venezolano.
 Miguel Peña Vargas (1939-), cantaor español.
 Parroquia Miguel Peña, Venezuela.